Caernarvon Township, un township du comté de Berks.
 Caernarvon Township, un township du comté de Lancaster.

Homonymie de townships